Тепостлан има више значења:

 Тепостлан (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Тепостлан (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Тепостлан (Тепостлан, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тепостлан (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепостлан, Алпесур, Гранха (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику